Sankt Eberhard, Heiliger Eberhard (St./Hl. Eberhard) steht für:
 Eberhard von Biburg, auch I. von Salzburg (um 1089–1164), Erzbischof von Salzburg (22. Juni)
 Everhard von Berg (um 1100–um 1150), Abt im Kloster Georgenthal (22. Juli)

Seliger Eberhard (Sl. Eberhard):
 Eberhard von Kumbd, auch de Commeda, von Stahleck (1165–1191), Subdiakon von Kumbd
 Eberhard VI. von Nellenburg (um 1015–um 1079), Graf im Zürichgau

Siehe auch: 
 Eberhard – zum Namen
 Eberhardskirche